

Косути — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Косути — село в гміні Заремби-Косьцельні Островського повіту Мазовецького воєводства